

Miejscowości i ich części w Polsce 
Wsie
 Włóki – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. dzierżoniowskim, w gminie Dzierżoniów 
 Włóki – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Dobrcz 
 Włóki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Bulkowo

Części wsi
 Włóki – część wsi Niemce w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Niemce

Zobacz też 
 Chłodne Włóki, Grodkowo-Włóki, Lubotyń-Włóki, Morzyczyn-Włóki, Nowe Włóki, Stare Włóki